Die Belgian Ladies Open 1987 waren ein Tennisturnier der Damen in Knokke-Heist. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1987 und fand vom 6. bis 12. Juli 1987 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1987
Tennisturnier in Knokke-Heist